Isolation — дебютный студийный альбом колумбийско-американской певицы Кали Учис, вышедший 6 апреля 2018 года. Диск получил положительные отзывы музыкальных критиков.

Об альбоме 
Альбом вышел в апреле 2018 года и был записан на лейблах Rinse Recordings, Virgin EMI Records и Universal Music Group. В поддержку альбома вышли три сингла: «Tyrant» при участии Jorja Smith, «Nuestro Planeta» при участии Reykon и «After the Storm» при участии Tyler, the Creator и Bootsy Collins.

На альбоме представлены разные музыкальные стили и жанры, например R&B и латин-поп, неосоул, реггетон, хип-хоп, фанк, босса нова.

Отзывы 
Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий: AllMusic, The A.V. Club, Clash, Consequence of Sound, Exclaim!, The Independent, NME, Rolling Stone, Paste.

Итоговые списки

Список композиций 

Замечания
  вокальный продюсер
 «Nuestro Planeta» («Our Planet»)

Позиции в чартах

Еженедельные чарты

Примечания

Ссылки 
 Kali Uchis — After The Storm ft. Tyler, The Creator, Bootsy Collins (Official Video) (около 50 млн просмотров)
 Kali Uchis — Know What I Want (Official Video)
 Kali Uchis — Just A Stranger ft. Steve Lacy
 Kali Uchis — Miami feat. BIA
 Kali Uchis — Tyrant (Official Video) ft. Jorja Smith

Альбомы США
Соул-альбомы